He (achternaam)
He, symbool van het scheikundige element helium
He (kort verhaal), horror/kort verhaal door de Amerikaanse schrijver H.P. Lovecraft uit 1925
he, ISO 639-taalcode van het Hebreeuws
Helium (Haskell), software